Fawcett ist der Familienname folgender Personen:
 Brian Fawcett (* 1944), kanadischer Dichter
 Charles Fawcett, britischer Historiker
 Charles Fawcett (Schauspieler) (1915–2008), US-amerikanischer Schauspieler
 David Fawcett (* 1963), australischer Politiker
 Don W. Fawcett (1917–2009), US-amerikanischer Anatom und Zellbiologe
 Edgar Fawcett (1847–1904), US-amerikanischer Schriftsteller
 Edmund Fawcett (* 1946), britischer Journalist und Autor
 Edward Douglas Fawcett (1866–1960), britischer Schriftsteller

 Farrah Fawcett (1947–2009), US-amerikanische Schauspielerin
 George Fawcett (1860–1939), US-amerikanischer Schauspieler
 Henry Fawcett (1833–1884), britischer Volkswirt und Politiker
 Jane Fawcett (1921–2016), britische Opernsängerin, Denkmalpflegerin und Mitarbeiterin in Bletchley Park
 Joan Fawcett (* 1937), kanadische Politikerin
 Joy Fawcett (* 1968), US-amerikanische Fußballspielerin
 John Fawcett (1789–1867), britischer Komponist
 L'Estrange Fawcett (1894–1961), britischer Filmproduzent und Filmhistoriker
 Mark Fawcett (* 1972), kanadischer Snowboarder
 Millicent Garrett Fawcett (1847–1929), britische Frauenrechtlerin
 Nicole Fawcett (* 1986), US-amerikanische Volleyballspielerin
 Norman Fawcett (1910–1997), kanadischer Politiker
 Percy Fawcett (1867–1925), britischer Archäologe
 Philippa Fawcett (1868–1948), britische Mathematikerin
 Ron Fawcett (* 1955), britischer Sportkletterer
 Ruth Fawcett (* 1961), britische Physikerin
 Theodore Fawcett (1832–1898), australischer Politiker
 Tom Fawcett (* 1995), US-amerikanischer Tennisspieler
 

Sonstiges:
 Fawcett Publications, ein ehemaliger US-amerikanischer Comic-Verlag